Аннен — французская фамилия.

Известные носители 
 Аннен, Мартин (род. 1974) — швейцарский бобслеист, трёхкратный бронзовый призёр зимних Олимпийских игр.
 Аннен, Ролан (1916—2005) — швейцарский игрок в хоккей на траве.